Aethusa est un genre de plantes herbacées de la famille des Apiaceae qui ne compte, en Europe, qu'une seule espèce, toxique et largement répandue, la petite ciguë, laquelle se décline cependant en différentes sous-espèces.

Étymologie 
Du grec αιθω, qui signifie « brûler », en référence à la toxicité de la plante.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Genre d'Angiospermes (nom scientifique)
Apiaceae